Гильгильчайские укрепления () —  оборонительные сооружения на берегу Каспия, которые вместе с Бешбармакскими укреплениями перегораживают Прикаспийскую долину. Эта вторая линия на северных фортификационных сооружениях находилась на расстоянии 23 км к северу от Бешбармакской стены. Общая длина Гильгильчайской (Шабранской) стены, расположенной на южном берегу реки Гильгильчай была около 50 км.

Гильгильчайские укрепления в составе Оборонительных сооружений на берегу Каспия предложены в качестве кандидатов добавления в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане.

Описание 
Основным опорным пунктом Гильгильчайского укрепления являлась Чырах-кала.

См.также 

 Бешбармакские укрепления
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане

Примечания

Внешние ссылки 

 ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Всемирное наследие в Азербайджане
Кавказская Албания
Крепости Азербайджана